Jean Boillot peut désigner :
 Jean Boillot (1926-2010), homme d'affaires français, ancien dirigeant de Peugeot ;
 Jean Boillot (1970-), metteur en scène français.